Dehmel ist der Familienname folgender Personen: 

 Ida Dehmel (1870–1942), deutsche Lyrikerin und Frauenrechtlerin
 Joachim Dehmel (* 1969), deutscher Mittelstreckenläufer
 Jürgen Dehmel (* 1958), deutscher Bassist und Songschreiber
 Martin Dehmel (1886–1964), deutscher Generalleutnant
 Nadine Dehmel (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Paula Dehmel (1862–1918), deutsche Schriftstellerin
 Richard Dehmel (1863–1920), deutscher Schriftsteller
 Richard Dehmel (Politiker), war 1928 Kassierer der Hamburger KPD, siehe Wittorf-Affäre
 Walter Dehmel (1903–1960), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Willy Dehmel (1909–1971), deutscher Liedtexter

Siehe auch:
 Demel (Begriffsklärung)